Alphonse Couturier peut désigner :
 Alphonse Couturier (1902-1995), député libéral à l'Assemblée nationale du Québec, au Canada ;
 Alphonse Couturier (1885-1973), député unioniste à l'Assemblée nationale du Québec, au Canada.